A Seleção Hondurenha de Futebol foi uma das 32 participantes da Copa do Mundo FIFA de 2014, realizada no Brasil.

Amistosos prévios

Escalação

Classificação

Fase de grupos 

Sorteada no grupo E, Honduras enfrentou as seleções da Suíça, do Equador,  e da França.

Referências 

Equipes da Copa do Mundo FIFA de 2014